Ярлаганда (Ярлаган II) — царь гутиев, правил приблизительно в 2123 — 2116 годах до н. э.

Происходил из города Цила. Найдена его надпись в Умме, в которой он называет себя «могущественным царём гутиев». Правил 7 лет.

Ссылки

Литература 
 
 Ниппурский царский список

Династия гутиев
Персоналии по алфавиту
Правители Азии XXII века до н. э.